

Personaggi illustri
Come cognome ricordiamo:
Con Leahy (1880-1921), atleta britannico;
William Leahy (1875-1959), ammiraglio statunitense; 
Patrick Leahy (1940 – ), politico statunitense;
Patrick Leahy (1877-1927), atleta britannico.

Marina
Classe Leahy, classe di incrociatori lanciamissili americani.